Glomeridesmus är ett släkte av mångfotingar. Glomeridesmus ingår i familjen Glomeridesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Glomeridesmus